Лоуренс Генри Ори (; 8 февраля 1905, Садбери — 11 декабря 1952, Детройт) — канадский хоккеист, игравший на позиции правого нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (1936, 1937).

Карьера

Игровая карьера 
Отыграв сезон в «Лондон Пантерс», Ори перешёл в клуб НХЛ «Детройт Кугарс», где в первом сезоне заработал 16 очков, забросив 13 шайб. В последующие годы его результативность выросла, по итогам сезона 1933/34 он заработал 35 очков, став лучшим бомбардиром в составе команды.

Постепенно он стал одним из лидеров атаки «Ред Уингз», по итогам сезона 1934/35 он заработал 46 очков, став второй раз подряд лучшим бомбардиром своей команды и войдя в тройку лучших бомбардиров по итогам сезона. В 1936 и 1937 годах в составе «Ред Уингз» дважды выигрывал Кубок Стэнли, став по итогам сезона 1936/37 с 43 очками одним из двух лучших бомбардиров в своей команде и войдя в четвёрку бомбардиров НХЛ по итогам сезона.

Отыграв один сезон в составе «Ред Уингз», он завершил карьеру игрока, но вернувшись на лёд отыграл два полных сезона за фарм-клуб команды «Питтсбург Хорнетс», где был также играющим тренером.

Тренерская карьера 
Работал главным тренером в «Питтсбург Хорнетс» (1941—1944) , «Сент-Пол Сайнтс» (1945—1946) и «Ошава Дженералз» (1950—1952).

Признание и смерть 
По окончании сезона 1937/38 его игровой номер «6» был изъят из клубного обращения «Ред Уингз».

Скончался 12 декабря 1952 года в возрасте 47 лет от инсульта в госпитали Милосердия в Детройте.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Питтсбург Хорнетс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Хоккейные тренеры Канады
Умершие от инсульта